Ге́йєр, Ге́єр, Хе́йєр, або Хе́єр — власна назва. Може записуватися по-різному у германських та інших мовах: ,

Прізвище 
 Гейєр — германське прізвище.
 Карл Андреас Геєр — німецький ботанік.
 Геєр Олексій Олександрович — старший солдат Збройних сил України.
 Томас Геєр — британський юрист, автор реформи виборчої системи.
 Гейєр Віктор Георгійович —  український науковець.

Топоніми

Гейєр (Данія) — містечко

Див. також 
 Гойєр